Рожковский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Рожковский сельсовет — в Бурлинском районе Алтайского края.
 Рожковский сельсовет — в Сосновском районе Нижегородской области.